Туркменабат:

 Туркменабат — город в Туркмении;
 Туркменабат - аэропорт в Туркмении.